Пургольд () — немецкая фамилия:
 Пургольд, Владимир Фёдорович (1818—1896) — российский государственный деятель, действительный тайный советник, дядя А. Н. и Н. Н. Пургольд.
 Пургольд, Даниил Фёдорович (1805—1902) — российский государственный деятель, тайный советник
  (ок. ) — немецкий хронист
 Пургольд, Иоганн (? — после 1796) — профессор кафедры всеобщей юриспруденции юридического факультета Московского университета
 Пургольд, Александра Николаевна () — русская певица (меццо-сопрано) и вокальный педагог, правнучка Иоганна Пургольда
 Пургольд, Надежда Николаевна (1848—1919) ― русская пианистка, музыковед, композитор, жена Н. А. Римского-Корсакова, правнучка Иоганна Пургольда
  (1850—1939) — немецкий археолог